Термин «Левые» может означать:

Политическое направление 

 Левые — общее название для целого ряда политических течений, целью которых являются (в частности) социальное равноправие и улучшение жизненных условий для наименее привилегированных слоёв общества
 Новые левые — политическое течение 60-х годов, противопоставляющее себя традиционным коммунистам и социал-демократам.
 Старые левые — политические течения, сформировавшиеся до конца 30-х годов. Включали в себя традиционных коммунистов, социал-демократов и анархистов.

Организации 
 Европейские антикапиталистические левые — неформальная сеть европейских ультралевых организаций.
 Европейские левые — политическая партия, основанная в 2004.
 Левые демократы (Италия) — социал-демократическая партия в Италии.
 Левые (партия) — современная партия в Германии.
 Левые (Северная Македония) — партия в Северной Македонии.
 Левые (Словения) / Объединённые левые (Словения) — левосоциалистическая партия в Словении.
 Левые социалисты (Дания) — социалистическая организация в Дании.
 Объединённые левые (Испания) — коалиция испанских политических партий, существует с 1986.
 Объединённые левые (Сан-Марино) — левая коалиция, а затем партия в Сан-Марино.
 Партия левых социалистов-революционеров — политическая партия в России в 1917—1923.

См. также 
 Разделение на правых и левых в политике
 Правые (политика)
 Ультралевые